

Carriera 
Durante la sua carriera nel circuito junior, la Middendorf ha raggiunto la 38ª posizione del ranking nel marzo 2021.

Julia Middendorf fa il suo debutto nelle professioniste prendendo parte grazie ad una wild card al Porsche Tennis Grand Prix 2021 - Qualificazioni singolare, presentandosi con una sola vittoria conquistata nella sua carriera appena iniziata, superando però brillantemente le qualificazioni sconfiggendo Jana Fett e Tamara Korpatsch, giocatrici ampiamente posizionate nelle prime 200 della classifica mondiale. Nel tabellone principale, viene sconfitta dall'estone Anett Kontaveit nel primo turno.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (3)

Sconfitte (1)

Doppio

Sconfitte (2)

Collegamenti esterni